Василий Афанасьевич Осипенко (1937 год, Киевская область, УССР — январь 2016 года, Владивосток) — бригадир монтажников строительного управления № 11 Владивостокского домостроительного комбината, Приморский край, полный кавалер ордена «Трудовой Славы», награждён медалью «За доблестный труд».

Биография 
Окончил неполную среднюю школу. С 1954 года — слесарь завода имени К. Е. Ворошилова, служил в Советской Армии. После увольнения из Советской Армии работал слесарем, монтажником, матросом Управления «Востокрыбхолодфлот».

С 1966 года — монтажник, бригадир монтажников строительного управления № 11 Владивостокского домостроительного комбината.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.04.1975 № 37343 награждён орденом «Трудовой Славы» 3 степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.05.1977 № 3090 награждён орденом «Трудовой Славы» 2 степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.01.1983 № 27 награждён ордена «Трудовой Славы» 1 степени.

Являлся полным кавалером ордена Трудовой Славы.

Ссылки 

 

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Монтажники